Дуллан:

 Дуллан — коммуна на севере Франции, регион Пикардия, департамент Сомма, округ Амьен.
 Дуллан — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия, департамент Сомма. Входит в состав округа Амьен.